Triebenbach heißen folgende geographische Objekte:

Orte, Baulichkeiten:
 Triebenbach (Laufen), Dorf der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Schloss Triebenbach, in Triebenbach (Laufen), Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Gewässer:
 Triebenbach (Aurach), linker Zufluss der Aurach (zur Regnitz bei Roth) in Wollersdorf, Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Triebenbach (Königsseer Ache), rechter Zufluss der Königsseer Ache auf der Gemarkung Königsee von Schönau am Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Triebenbach (Palten), linker Zufluss der Palten bei Sankt Lorenzen im Paltental, Stadt Trieben, Bezirk Liezen, Steiermark
 Triebenbach (Petersbach), früher auch Trüber Bach, rechter Zufluss des Petersbachs bei Ruppersdorf, Stadt Herrnhut, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Triebenbach (Pölsfluss), rechter Zufluss des Pölsflusses in Pöls-Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark
 Triebenbach (Rußbach), linker Zufluss des Rußbachs (zur Lammer) in Strubegg, Gemeinde Rußbach am Paß Gschütt, Bezirk Hallein, Bundesland Salzburg

Siehe auch:
 Trübenbach